

Алгинський сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область
 Алгинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кордайський район, Жамбильська область
 Алгинський сільський округ — адміністративна одиниця, Махамбетський район, Атирауська область
 Алгинський сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Алга (значення)